Ramón Rodríguez Verdejo (San Fernando, 1968), futbolista andalús.
 Ramón Rodríguez nom artístic The New Raemon
 José Ramón Rodríguez Gómez (Huelva, 1987), futbolista andalús que ocupà la posició de porter.
 Ramón Rodríguez (El Salvador), polític que arribà a ser president de la república del Salvador.
 Ramón Rodríguez (UPiD), polític espanyol membre d'Unió, Progrés i Democràcia.